Montaner kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montaner, Département des Pyrénées-Atlantiques,

Italien 

 Montaner (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar